Barnard Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnard Hill (Indiana)
 Barnard Hill (Franklin County, Massachusetts)
 Barnard Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Barnard Hill (New Hampshire)

sowie:
 Barnard Hill (Castries), Stadtviertel in Castries, St. Lucia